Ale Kino+ – polski kanał telewizyjny (dawniej Ale Kino!)
 Ale Kino! Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza, odbywający się od 1969 roku w Poznaniu